

Cinema
 Zahara – documentario di Mohammad Bakri (2009)

Geografia 
 Zahara de la Sierra – comune dell'Andalusia (Spagna)
 Zahara de los Atunes – località dell'Andalusia (Spagna)

Musica
 Zahara – cantautrice spagnola
 Zahara – cantautrice sudafricana
 Zahara – gruppo musicale

Pagine correlate
 Zahra (disambigua)
 Zagara